Manuel von Portugal ist der Name folgender Personen:
 Manuel von Portugal (1568–1638), portugiesisch-niederländischer Adeliger
 Manuel I. (Portugal) (1469–1521), König von Portugal
 Manuel II. (Portugal) (1889–1932), König von Portugal

Siehe auch:
 Manuel António von Portugal